W54 peut faire référence à :
 Morsure ou coup donné par un chien, d’après la classification internationale des maladies ;
 W54, une ogive atomique américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres